Михалович — фамилия.

Известные носители 
 Михалович, Мечислав (1872—194?) — польский скрипач, профессор.
 Михалович, Эден Петер Йожеф фон (1842—1929) — австро-венгерский композитор и музыкальный педагог.

См. также 
 Михаилович
 Михайлович